Alonso Rodríguez puede referirse a:

 Alonso Rodríguez (herrero) (-1473), líder de la revuelta anticonversa de Córdoba -véase cristiano nuevo-;
 Alonso Rodríguez (arquitecto) (14??–1513), arquitecto español;
 Alonso Rodríguez (teólogo) (1526-1616), jesuita español, autor de Ejercicio de perfección y virtudes cristianas;
 Alonso Rodríguez (1532-1615), santo español;
 Visión de San Alonso Rodríguez (1630), cuadro de Zurbarán;
 Alonso Rodríguez Santos (ca. 1560 – después de 1623), explorador español;
 Alonso Rodríguez (pintor) (1578-1648), pintor italiano;
 Alonso Rodríguez Olmedo (1599–1628), santo español;
 Alonso Rodríguez(futbolista) futbolista colombiano